La Cueva Antón est un important site archéologique et paléoanthropologie, avec des vestiges néandertaliens, y compris des restes d'objets moustériens, situé dans la municipalité de Mula, dans la région de Murcie (Espagne).

Localisation 

La grotte se situe e au pied d'une falaise de  de haut sur la rive droite de la , un affluent de la Segura, sur la rive actuelle du réservoir de Cierva.

Préhistoire 

La grotte est devenue connue en 2010, après la découverte d'un coquillage d'au moins  ans avec un pigment orange/ocre adhérent. Le pigment découvert est interprété comme la preuve que le coquillage est utilisé de « manière esthétique et probablement symbolique ». Ce coquillage pourrait avoir été apporté de plusieurs kilomètres de distance. Des industries lithiques sont également découvertes. Ce site est le dernier lieu connu où résident l'Homme de Néandertal.

À la suite de ces découvertes, et d'autres similaires provenant d'autres sites comme la , l'existence d'une pensée symbolique de la part de l'espèce Homo Neanderthalensis est suggérée.

Description 

La roche de la grotte est du calcaire éocène.

La base de la grotte est constituée de quatre mètres de sédiments.

Notes et références

Annexe

Articles connexes 
 Homme d'Orce
 Sierra d'Atapuerca

Bibliographie 
 .
 .
 .

Site archéologique dans la Région de Murcie
Grotte dans la Région de Murcie
Site préhistorique en Espagne
Pléistocène